«Царь зверей» (урду دی ڈونکی كِنگ; англ. The Donkey King) — полнометражный компьютерный анимационный фильм, выпущенный студиями Geo Films и Talisman Studios в 2018 году. Первый пакистанский фильм, дублированный на семи языках для проката за пределами страны.

Сюжет 
Молодой ослик Мангу, криворукий работник прачечной, вечно портящий вещи, невероятным стечением обстоятельств избран королём города зверей Азад-Нагар. Ему придётся одолеть не только собственную лень и тупость; мошенников под личиной друзей, но и коварного врага, угрожающего городу. Помимо ярких красок, зажигательной музыки и симпатичных персонажей, фильм содержит острую сатиру на предвыборные технологии.

Роли озвучивали

Создание и выпуск 
По словам режиссёра фильма Азиза Джиндани, фильм был задуман ещё в 2003 году. Работа над фильмом началась в 2013 году, когда Джиндани продюсировал мультсериал Commander Safeguard. Тизер «Царя зверей» был выпущен 20 августа, трейлер — 23 сентября 2018 года.

Перед выходом фильма был подан иск о его запрете из-за заглавной песни, высмеивающей раджей, потомки которых в Пакистане до сих пор носят этот титул. Иск был отклонён апелляционным судом Исламабада. Спекуляции о сходстве главного героя фильма с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом были с негодованием отвергнуты компанией Geo Films.

Премьера фильма состоялась 13 октября 2018 года в Nueplex, самом большом кинотеатре в Карачи.
Был поставлен рекорд кассовых сборов первого дня показа среди всех пакистанских мультфильмов — 3,6 миллионов рупий. Во второй день кассовые сборы достигли 10 миллионов рупий, что стало самой большой дневной выручкой в истории пакистанской мультипликации. За первую неделю показа фильм заработал более 40 миллионов рупий, за 25 недель — 250 миллионов. По состоянию на февраль 2020 года фильм стал шестым по популярности фильмом в истории Пакистана.

В 2019 году мультфильм был дублирован на корейский, испанский, каталонский, баскский, русский, украинский и турецкий языки. В испанском дубляже фильм выходил и в Южной Америке — в Колумбии и Перу.

Примечания 
Комментарии

Источники

Мультфильмы 2018 года
Мультфильмы о животных
Компьютерные анимационные фильмы
Фильмы Пакистана
Фильмы на урду
2018 год в Пакистане